Panday ist der Familienname folgender Personen:

 Ananya Panday (* 1998), indische Schauspielerin
 Basdeo Panday (* 1933), Politiker aus Trinidad und Tobago